

Biografia
 Achille Sclavo – medico, docente e ricercatore italiano
 Ruggero Sclavo – condottiero del XII secolo, figlio illegittimo di Simone Del Vasto
 Gaspare Sclavo – abate e archeologo italiano, originario di Lesegno, in provincia di Cuneo

Altro
 Sclavo Automobili – azienda automobilistica torinese attiva dal 1911 al 1914
 Sclavo – azienda senese attiva nel settore dei plasmaderivati poi confluita nella Kedrion

Pagine correlate 
 Sclavi